Rachel est un prénom féminin d'origine hébraïque.

Signification du prénom Rachel
 Rachel, qui signifie « brebis » en hébreu, est un personnage biblique.

Personnes portant ce prénom 

 Rachel (Félix) est une célèbre actrice française du  qui a donné son nom à l'avenue Rachel, dans le  de Paris
 Rachel chanteuse française, participante du concours Eurovision de la chanson 1964 (classée )
 Rachel Atherton coureuse cycliste Vtt anglaise.
 Rachel Ashley actrice porno américaine.
 Rachel Baes, peintre surréaliste belge.
 Rachel Ben-Zvi, épouse du second président de l'État d'Israël Yitzhak Ben-Zvi.
 Rachel Bespaloff, écrivain américaine.
 Rachel Bilson actrice américaine.
 Rachel Blakely actrice australienne.
 Rachel Blanchard actrice canadienne.
 Rachel Blaustein (1890-1931), poétesse de langue hébreue, connue sous le nom de Rachel. 
 Rachel Buehler footballeuse américaine.
 Rachel Burford joueuse anglaise de rugby à XV.
 Rachel Cailhier actrice canadienne.
 Rachel Carson biologiste américaine.
 Rachel Cawthorn kayakiste anglaise.
 Rachel Crothers dramaturge américaine.
 Rachel Chagall actrice américaine.
 Rachel Christie mannequin anglaise.
 Rachel Corrie militante pacifiste américaine.
 Rachel Cheigam-Grunstein résistante française.
 Rachel Cusk écrivaine anglaise.
 Rachel des Bois chanteuse compositrice française.
 Rachel de Queiroz écrivaine brésilienne.
 Rachel DeWoskin actrice et écrivaine américaine.
 Rachel Devirys actrice française.
 Rachel Dratch actrice américaine.
 Rachel Fontaine actrice canadienne.
 Rachel Grant actrice philippine.
 Rachel Griffiths actrice réalisatrice australienne.
 Rachel G. Fox actrice américaine.
 Rachel Goh nageuse australienne.
 Rachel Goldenberg réalisatrice américaine.
 Rachel Gould chanteuse américaine.
 Rachel Hayward actrice canadienne.
 Rachel Hurd-Wood actrice anglaise.
 Rachel Kolly violoniste suisse.
 Rachel Legrain-Trapani, Miss France 2007.
 Rachel Maddow journaliste activiste américaine.
Rachel Mayanja, avocate et diplomate ougandaise.
 Rachel Mazuir, homme politique français.
 Rachel McAdams actrice canadienne.
 Rachel McQuillan joueuse de tennis australienne.
 Rachel Paulson actrice américaine. 
 Rachel Riley présentatrice anglaise.
 Rachel Roberts (actrice britannique)
 Rachel Roxxx actrice porno américaine.
 Rachel Ruysch peintre néerlandaise.
 Rachel Talalay réalisatrice américaine.
 Rachel Weisz actrice anglaise.

Œuvres de fiction

Art 
 Rachel, sculpture de Michel-Ange du tombeau de Jules II à Rome.

Série télévisée 

 Rachel et Réjean Inc., série télévisée policière québécoise diffusée en 1987 et 1988.

Cinéma 

 Rachel, court-métrage muet américain avec Alice Joyce sorti en 1910 ;
 Rachel and the Stranger, film de Norman Foster sorti en 1948 ;
 Rachel, Rachel, film américain de Paul Newman sorti en 1968 ;
 Rachel, court-métrage franco-suisse de Frédéric Mermoud sorti en 2006 ;
 2008 : Rachel se marie, film de Jonathan Demme sorti en 2008.
 2009 : Rachel, documentaire réalisé par Simone Bitton et sorti en 2009.

Littérature
Ma cousine Rachel, roman écrit par Daphne du Maurier en 1951.
Rachel et autres grâces, recueil de nouvelles d’Emmanuel Berl, publié en 1965.

Personnages de fiction 
Rachel quand du seingeur est un personnage de Marcel Proust dans À la recherche du temps perdu.
 Rachel Berry personnage de  Glee (série télévisée) joué par Lea Michele.
 Rachel Dawes personnage de Batman..
 Rachel Karen Green est un personnage de la série Friends joué par Jennifer Aniston ;
 Rachel Summers de Marvel Comics
 Rachel Welles personnage de la série Peyton Place joué par Leigh Taylor-Young.
 Rachel Foley est un personnage de la série de jeux vidéo Resident Evil.
Rachel est un personnage de l'Opéra La Juive de  Fromental Halévy.

Toponymes 
 Rachel, ville du Nevada.
 Avenue Rachel à Paris 
 Rue Rachel à Montréal.

Autres
 Rachel Alexandra, jument pur sang anglais.
 Rachel, réacteur nucléaire militaire situé au centre CEA de Valduc (Côte-d'Or).
 La Dame de carreau, dans un jeu de cartes, est appelé Rachel.

Voir aussi 
 
 Idan Raichel

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom hébraïque